Freihausen ist ein deutscher Ortsname:
 Freihausen, Ortsteil von Seubersdorf, Landkreis Neumarkt, Bayern, Deutschland
 Freihausen, bis 1938 Adlig Wolla, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Pańska Wola, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Freihausen, bis 1938 Franziskowen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Franciszkowo (Wydminy), Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Siehe auch:
 Freihaus
 Freinhausen